

Littérature 

 Driven est un roman noir de l'écrivain américain James Sallis publié en 2012.

Série télévisée 

 Driven est une série télévisée américaine créée en 2006.

Cinéma 
 Driven est un film britannique réalisé par Maurice Elvey en 1916 ;
 Driven est un film américain réalisé par Charles Brabin en 1923 ;
 Driven est un film américain réalisé par Michael Shoob en 1996 ;
 Driven est un film britannique réalisé par Simon Cox en 1998 ;
 Driven est un film américano-australo-canadien réalisé par Renny Harlin en 2001 ;
 Driven est un film américano-britannico-portoricain réalisé par Nick Hamm en 2018.

Jeu vidéo 
 Driven est un jeu vidéo adapté du film de 2001.

Homonymie de titre